Parc Santander est le nom de différents parcs en l'honneur de Francisco de Paula Santander :

 En Colombie:
 Parc Santander, situé à Bogota;
 Parc Santander, situé à Bucaramanga;
 Parc Santander, situé à Cúcuta;
 Parc Santander, situé à Neiva;